Шинтан Яу (кит. 丘成桐, піньїнь Qiū Chéngtóng, англ. Shing-Tung Yau; народився 4 квітня 1949, Шаньтоу, Ґуандун, Китай) — китайський та американський математик.
 Многовид Калабі — Яу, Простір Калабі — компактний комплексний многовид з келеровою метрикою, для якої тензор Річчі рівний нулю.